Чорногорія  може мати такі значення:

 Князівство Чорногорія (1852—1910) — держава на Балканах у 1852—1910 роках.
 Королівство Чорногорія — держава на Балканах у 1910—1918 роках.
 Зетська бановина — провінція в Королівстві Югославія, що існувала з 1929 по 1941 рік.
 Королівство Чорногорія  (1941—1944) — протекторат Італії, як частина Італійської імперії (1941—1943) і пізніше як маріонеткова держава Німеччини (1943—1944).
 Соціалістична Республіка Чорногорія — республіка-засновниця колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії у 1945—1992 роках.
 Республіка Чорногорія — федеральна одиниця Союзної Республіки Югославії та Державного Союзу Сербії і Чорногорії в період 1992—2006 років.
 Чорногорія — держава на Балканах, що проголосила незалежність у 2006 році.

Див. також 
 Чорногорці (значення)
 Чорногорець (значення)
 Чорногорка (значення)